Рутка — топоним:

Россия 
 Рутка — река, протекает в Республике Марий Эл и Нижегородской области.
 Рутка — посёлок в Килемарском районе Республики Марий Эл.

См. также 
 Рутка-Тартак — сельская гмина (волость) в Польше.
 Рутки — сельская гмина (волость) в Польше.